Tetrahidroksiflavon se može odnositi na:
 Izoskutelarein (5,7,8,4'-Tetrahidroksiflavon)
 Luteolin (3',4',5,7-Tetrahidroksiflavon)
 Norartokarpetin (2',4',5,7-Tetrahidroksiflavon)
 Skutelarein (5,6,7,4'-Tetrahidroksiflavon)